Василько́в — російське прізвище.

Відомі носії 

 Васильков Борис Павлович (1906–1980) — радянський вчений-міколог.
 Васильков Микола Корнилович (1902–1973) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, генерал-лейтенант артилерії.
 Васильков Микола Олександрович (1973) — український телевізійний ведучий, спортивний репортер, журналіст, продюсер.
 Васильков Микола Олександрович (кінооператор) (19.05.1939 — 09.10.2001) — радянський і російський кінооператор. Заслужений діяч мистецтв РФ (1994).

 Василькова Ельвіра Адольфівна — радянська плавчиня, олімпійська медалістка.
 Василькова Зоя Миколаївна (1926–2008) — радянська актриса театру і кіно.
 Василькова Наталя Іванівна — проректор із науково-педагогічної роботи, доктор філософії в галузі освіти, доцент Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Кавалер ордена княгині Ольги (2013)[1]. «Відмінник освіти України» (2000).

Див. також 
 Васильків — місто в Київській області.
 Васильків (значення)